Натуральне число 290
 290 рік до нашої ери
 290 рік нашої ери